Metopelloides är ett släkte av kräftdjur. Metopelloides ingår i familjen Stenothoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Metopelloides